Граф Фридрих Иоганн фон Альвенслебен (; 9 апреля
1836, Эркслебен (Бёрде) — 16 сентября 1913, там же) — прусский , государственный деятель.

Биография 
Представитель прусского дворянского рода Альвенслебен. Изучал право в университетах Бонна и Берлина В 1861 году поступил на дипломатическую службу в качестве атташе посольства Пруссии в Брюсселе. Позже, работал секретарём прусских дипломатических миссий в Штутгарте, Мюнхене, Дрездене, Санкт-Петербурге и Вашингтоне.

В 1871 году Отто фон Бисмарк назначил его на на работу в рейхсканцелярию. В 1872 году Альвенслебен был юрисконсультом посольства Пруссии в Санкт-Петербурге, с 1876 г. — генеральным консулом в Бухаресте.

С 1879 года — министр -резидент в Дармштадте. В 1882 году — посол Королевства Пруссия в Гааге, в 1884 году — в Вашингтоне, в 1888 году — в Брюсселе, в 1900—1905 годах — посол в Санкт-Петербурге.

По мнению канцлера Бисмарка, Альвенслебен был одним из его самых способных сотрудников в Министерстве иностранных дел Пруссии, поэтому в 1890 году предложил ему сменить своего сына Герберта фон Бисмарка на посту статс-секретаря министерства иностранных дел. В 1906 году он был назначен пожизненным членом .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Alvensleben, Friedrich Johann Graf von 

Послы Германии в Нидерландах
Послы Германии в США
Послы Германии в России
Послы Германии в Бельгии
Члены Прусской Палаты господ
Юристы Германии
Графы Германии
Выпускники Боннского университета
Выпускники Берлинского университета